CLI steht für:
 Call Level Interface, ein Standard-API zum Zugriff auf Datenbanken
 Calling Line Identification, siehe Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale (öffentliche Netze)
 Clear Interrupts, eine Instruktion des x86-Assemblers
 Command Line Interface, siehe Kommandozeile
 Command Line Interpreter, siehe Kommandozeileninterpreter
 Common Language Infrastructure, ein ISO/IEC/ECMA-Standard, der Systeme spezifiziert, die sprach- und plattformneutrale Anwendungsentwicklung und -ausführung ermöglichen
 Common Layer Interface, ein CAD-Dateiformat für Schichtkonturen
 Composite Leading Indicator, ein Frühindikator für Boomphasen und Abkühlungsphasen des Wirtschaftswachstums
 Customer-Loyalty-Index, ein Maß für die Kundenbindung
 Clintonville Municipal Airport (IATA-Code) in Clintonville (Wisconsin), Wisconsin
 Clickair (ICAO-Code)

CLI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Lipnowski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern

CL.I steht für:
 BFW CL.I, deutsches Militärflugzeug (1918) der Bayerischen Flugzeugwerke
 Junkers CL.I, deutsches Schlacht- und Schutzflugzeug

cli steht für:
 Chakali (Sprache) (ISO-639-3-Code), bedrohte Sprache in Ghana

CLI